Hagiografies:
 Sant Amand de Bordeus († 431), bisbe de Bordeus
 Sant Amand de Maastricht († 679), bisbe de Maastricht
 Sant Amand de Rodés (), bisbe de Rodés (Avairon)
 Toponímia:
 Puig de Sant Amand, muntanya d'Ogassa a la comarca del Ripollès 
 Serra de Sant Amand, serra d'Ogassa a la comarca del Ripollès